Balodis steht für:
 (4391) Balodis, ein nach Jānis Balodis (Astronom) benannter Asteroid

Balodis ist der Familienname folgender Personen:
 Holger Balodis (* 1960), deutscher Journalist und Autor, siehe Holger Balodis und Dagmar Hühne 

 Kārlis Balodis (1905–1972), lettischer Fußballspieler
 Ves Balodis (1933–2020), australischer Diskuswerfer